Een verkeersweg:
 N135 (België)
 N135 (Frankrijk)
 N135a (Frankrijk)
 N-135 (Spanje)
 N135 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing